Bücheler ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Bücheler (1837–1908), deutscher Philologe
 Josef Bücheler (* 1936), deutscher Künstler

Siehe auch:

 Buecheler
 Büchele